

Sigle

Botswana Red Cross Society – società nazionale di Croce Rossa del Botswana
Burkinabe Red Cross Society – società nazionale di Croce Rossa del Burkina Faso